

Patronyme 
Alaoui (El) (en arabe العلوي) est un patronyme marocain. Il désigne les descendants de la famille royale du Maroc. Les alaouites sont originaires du Tafilalet (une région historique située au sud-est du Maroc) et considérés descendants d'Ali, gendre du prophète Mahomet et époux de sa fille Lalla Fatima, par le biais de leur fils Al-Hassan Al-Sibt. 

Dynastie

La dynastie royale Alaouite du Maroc porte comme patronyme Alaoui.

Personnalités 

 Sidi Mohammed Alaoui (Mohammed VI), roi du Maroc ;
Moulay El Aboubacar Alaoui (dynastie alaouite) Aboubacar ben el mohamed Alaoui, prince héritier du trône marocain;
 Moulay El Hassan Alaoui, prince marocain ;
 Abdelkebir M'Daghri Alaoui, juriste et homme politique marocain ;
  ;
 Driss Alaoui M'Daghri, poète, universitaire et homme politique marocain ;
 Leila Alaoui, photographe et vidéaste franco-marocaine ;
 Mariem Alaoui Selsouli, athlète marocaine évoluant sur demi-fond ;
 Meryem Alaoui, écrivaine marocaine, La vérité sort de la bouche du cheval (2018) ;
 Mohamed M'hammedi Alaoui, avocat et homme politique marocain, ministre de 1995 à 1997 ;
 Morjana Alaoui, actrice marocaine ;
 Moulay Hafid Alaoui, militaire français et homme politique marocain ;
 Moulay Ismaïl Alaoui, universitaire et homme politique marocain ;
 Moulay Mustapha Belarbi Alaoui, homme politique marocain, ministre de la Justice de 1981 à 1993 ;
 Moulay Slimane Alaoui, diplomate marocain ;
 Mustapha Allaoui, footballeur marocain, international en 2009 ;
 Nadia Fettah Alaoui, dirigeante d'entreprise puis mlinistre ;
 Nezha Alaoui, entrepreneure, innovatrice sociale, philanthrope marocaine ;
 Sanâa Alaoui, actrice marocaine ;
Sofia Alaoui, réalisatrice franco-marocaine ;
 Touria Alaoui, actrice marocaine ;
 Zakaria Alaoui el-Achraf, footballeur marocain, international en 1999.

Patronyme marocain
Grande famille de Salé